James Shaw – musicista e produttore canadese
 James Shaw – pallavolista statunitense
 James Shaw – ciclista britannico
 James Shaw – politico neozelandese